

Агуа-де-Оро — місто та муніципалітет департаменту Колон у центральній частині провінції Кордова.
 Агуа-Ріка — надвелике родовище міді, золота, срібла та молібдену (провінція Катамарка).

Агуа-Прета — муніципалітет, входить в штат Пернамбуку. Складова частина мезорегіону Мата-Пернамбукано.

Агуа — вулкан в департаменті Сакатепекес.

Вільявеса-дель-Агуа — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, провінція Самора.
 Кінтанілья-дель-Агуа-і-Тордуелес — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, провінція Бургос.
 Тубілья-дель-Агуа — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, провінція Бургос.

Агуа-де-Діос — муніципалітет і місто в департаменті Кундінамарка.

Агуа-Прієта — місто та муніципалітет, входить до штату Сонора.

Агуа-де-Салюд — населений пункт, комарка Нґобе-Буґле.

Агуа-де-Алту — населений пункт і район, входить в округ Азорські острови.
 Агуа-де-Пау — район в Португалії, входить в округ Азорські острови.
 Агуа-де-Пена — район в Португалії, входить в округ Мадейра.

Агуа-Гранде — один із 7 районів. Адміністративно відноситься до провінції Сан-Томе.

Но-Агуа — найбільше у світі родовище і кар'єр з видобутку перліту. Знаходиться в горах Сангре-де-Крісто (штат Нью-Мексико).